Chmilnyk (ukrainisch ; russische Entsprechung Chmelnik/Хмельник) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:
 Stadt in der Oblast Winnyzja, siehe Chmilnyk
 gleichnamiger Rajon in der Oblast Winnyzja, siehe Rajon Chmilnyk
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Irschawa, siehe Chmilnyk (Dorf)

Siehe auch:
 Chmielnik